Bermondsey hat folgende Bedeutungen:

 Bermondsey (London), Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Southwark
 Bermondsey (London Underground), Station der London Underground
 Metropolitan Borough of Bermondsey, ehemaliger Stadtbezirk von London